Derne ist der Name folgender Orte:

 Derne, ein Stadtteil der Großstadt Dortmund in Nordrhein-Westfalen
 Derne (Kamen), ein Ortsteil der Stadt Kamen, Nordrhein-Westfalen
 Děrné ein Ortsteil von Fulnek in Tschechien